«Up!» — другий сингл четвертого студійного альбому канадської кантрі-співачки Шанаї Твейн — «Up!» (2002). У США пісня вийшла 6 січня 2003. Пісня написана Шанаєю Твейн і Робертом Джоном Лангом; спродюсована Робертом Джоном Лангом.

Список пісень 
Максі-CD-сингл
 "Up!" (Green Version)
 "Up!" (Red Version)
 "Up! (Video Enhancement)

CD-сингл 1 для Австралії
"Up!" (Red Version) - 2:54
"You're Still the One" (Live) - 3:29
"I'm Holdin' On to Love (To Save My Life)" (Live) - 3:30

CD-сингл 2 для Австралії
"Up!" (Green Version) - 2:53
"I'm Gonna Getcha Good!" (Sowatt Extended Dance Mix) - 7:57
"Ka-Ching!" (The Simon & Diamond Bhangra Mix) - 4:36

CD-сингл для Канади
"Up!" (Red Version) - 2:53
"I'm Gonna Getcha Good!" (Sowatt Extended Dance Mix) - 7:57

Максі-CD-сингл для Європи
"Up!" (Red) - 2:56
"Forever And For Always" (Live From Up! Live In Chicago) - 4:12
"When You Kiss Me" (Live From Up! Live In Chicago) - 4:18
Enhanced: "Up!" - Music Video

CD-сингл для Європи
"Up! (Red) - 2:56
"Forever And For Always" (Live From Up! Live In Chicago) - 4:16

3"-CD-сингл для Німеччини
"Up!" (Red) - 2:52
"Forever And For Always" (Live From Up! Live In Chicago) - 3:59

Подвійний диск для Великої Британії/Японії
CD-сторона:
 "UP!" (Red Version)- 2:53
 "UP!" (Green Version) - 2:53
 (Bonus Track 1) "I'm Gonna' Get Ya Good!" (Red Version)
 (Bonus Track 2) "I'm Gonna' Get Ya Good" (Green Version)
DVD-сторона:
 "UP!" (Green Version) (Video)
 "I'm Gonna' Get Ya Good!" (Red Version) (Video Only)
Photo Gallery
 Bonus Live Video: In My Car, I'll Be The Driver (Clifford Version)

Чарти 
Тижневі чарти

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2003
Пісні 2002
Англомовні пісні
Кантрі-пісні
Пісні Шанаї Твейн
Пісні, написані Шанаєю Твейн